De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 2012/13 werd gehouden op zaterdag 1 juni 2013 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Landskampioen Bayern München nam het op tegen VfB Stuttgart. Bayern won het duel met 3-2.

Finale

Wedstrijd

2013
FC Bayern München
VfB Stuttgart
DFB-Pokal
Sportevenement in Berlijn